Il doppio del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Mary Joe Fernández e Zina Garrison che hanno battuto in finale Mercedes Paz e Arantxa Sánchez 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Jana Novotná /  Helena Suková (semifinali)
 Mercedes Paz /  Arantxa Sánchez (finale)

 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (campionesse)
 Nathalie Tauziat /  Judith Wiesner (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 1990